Árabe puede referirse:

Sociedad 

 a los naturales de Arabia, o a lo perteneciente o relativo a esta península situada en la confluencia de África y Asia;
 a los árabes, miembros de alguna de las diversas tribus originarias de Arabia, o descendientes de alguna de ellas;
 al mundo árabe, conjunto que forman los arabófonos: las personas que tienen como lengua materna el idioma árabe —en sus múltiples variantes—.

Idioma 

 al idioma árabe, lengua semítica hablada a lo largo de la costa sur del mar Mediterráneo y en Oriente Medio;
 al árabe clásico, forma estándar y literaria de la lengua árabe;
 al árabe estándar moderno, una variante del árabe clásico (la lengua árabe culta común) que se desarrolló a partir de comienzos del sigloXIX;
 al árabe dialectal, el nombre genérico que reciben las variedades de árabe hablado, frente al árabe clásico y su derivación, el árabe estándar moderno;
 al alfabeto árabe, un abyad empleado para escribir el árabe y, con diversas adaptaciones, para muchas otras lenguas, como el persa o el urdu;
 al abecedario árabe meridional o musnad, un alfabeto de la antigüedad;
 al alfabeto de chat árabe, utilizado en Internet o para enviar mensajes cortos mediante teléfonos móviles cuando el alfabeto árabe estándar no está disponible por razones técnicas;
 a la grafología árabe;
 a la numeración arábiga;
 a la onomástica árabe.

Artes y ciencias 

 a la arquitectura árabe;
 a la astronomía árabe;
 a la caligrafía árabe;
 a la gastronomía árabe;
 a la literatura árabe;
 a la matemática árabe;
 a la música árabe;
 a la poesía árabe.

Otros 

 al caballo árabe, una raza de caballos;
 al desierto árabe, una región desértica de la península arábiga;
 a la mitología árabe; o
 al socialismo árabe, un concepto político.

Enlaces externos